Mesta může znamenat:
 Imset (Mesta) — egyptské božstvo
 Mesta (řeka) — řeka v Bulharsku
 Mesta (Chios) — vesnice na ostrově Chios v Řecku
 Concejo de la Mesta – sdružení ovčáků ve Španělsku